de Franse naam voor:
Antwerpen (provincie), een Belgische provincie
Antwerpen (stad), de hoofdstad van de Belgische provincie Antwerpen
Anvers (metrostation), een metrostation in Parijs